Лоуренс Бун (Laurence Boone; род. 15 мая 1969) — французский . Доктор философии. Главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD) с июля 2018 года. Перед тем являлась шеф-экономистом AXA Group. В 2014—2016 годах шерпа в G20 президента Франции.

Биография 
Получила магистерские степени в Университете Западный Париж — Нантер-ля-Дефанс и Университете Рединга, а также степень доктора философии по прикладной эконометрике в Лондонской бизнес-школе.
В 1995—1996 гг. работала в Merrill Lynch Asset Management в Великобритании. В 1996—1998 гг. экономист . В 1998—2004 гг. экономист OECD. В 2004—2011 гг. управляющий директор и шеф-экономист Barclays Capital во Франции. В 2011—2014 гг. шеф-экономист и управляющий директор Bank of America Merrill Lynch. Преподавала в École Polytechnique, ENSAE, ENS и Sciences Po.

Автор многих статей.

В июле 2014 года Лоуренс Бун была назначена финансовым и экономическим советником в Елисейском дворце.

4 июля 2022 года было сформировано второе правительство Борн, в котором Бун назначена государственным секретарём по европейским делам при министре иностранных дел.

Примечания

Ссылки 
 https://bruegel.org/author/laurence-boone/

Женщины-экономисты
Экономисты Франции
доктора философии по экономике
Преподаватели Высшей нормальной школы (Париж)
Выпускники Лондонской школы бизнеса